Бюлюк (букв. дружина) значи поделение в османската армия (15 – 19 век).

Еничарският корпус по време на дългата война се разпада на три поделения – бюлюк, както бил наричан самия корпус в Истанбул, сеймените във Влашко и джемаати (букв. община) на провинциалната войска – секбан в Анатолия.

Еничарският бюлюк достигнал численост 196 орти.

Бележки 

Военни формирования на Османската империя